. , on utilise aussi ce terme pour désigner la présence de gaz dans des tissus humains. 

L'emphysème pulmonaire correspond au sens propre à la destruction des voies aériennes distales (en aval des bronchioles terminales). . Parfois, on observe une pression excessive et permanente de l’air dans les poumons, pouvant provoquer une rupture des alvéoles pulmonaires. Cette surpression est en général provoquée par une obstruction partielle des bronches gênant l’expiration.

L'emphysème sous-cutané est l'expression consacrée mais  désignant la présence d’air dans les espaces profonds de l'organisme, provoquant au toucher une « crépitation neigeuse ». Situé le plus souvent dans la région antérieure du cou, il est la conséquence d'une blessure de la trachée, des bronches ou des plèvres, entraînant le passage d'air dans les tissus sous-cutanés. .